

Droit, économie, politique 
Partie, en droit : chacune des personnes qui passent un contrat l'une avec l'autre.
Partie, en justice : chacune des personnes qui s'opposent à l'occasion d'un procès — par exemple la partie civile et la partie adverse.
Partie prenante, en économie : un acteur concerné par le fonctionnement d'une entreprise.
Partie prenante, en sciences politiques : un acteur concerné par une décision ou un projet.

Jeu 
Partie, dans le domaine du jeu : le temps écoulé entre le moment où le (ou les) joueurs commence(nt) à jouer à un jeu et le moment où il(s) délaisse(nt) celui-ci.
 Une partie de jeu vidéo correspond à la durée de l'appropriation du monde virtuel par le joueur.
Partie, aux échecs : une ouverture.

Mathématiques 
Partie comme synonyme de sous-ensemble, en théorie des ensembles comme dans toutes les mathématiques, par exemple :
Ensemble des parties d'un ensemble ;
Partie étoilée, en géométrie affine.
Partie entière : une fonction numérique.

Chimie et physique 
 Partie par million : une mesure.
 Partie par cent millions : autre mesure, moins usitée.

Technologie 
Partie commande, en automatisme : centre de décision donnant des ordres à la partie opérative.
Partie opérative, en automatisme : sous-ensemble exécutant les ordres de la partie commande.

Divers 
Partie, en musique : ce qu'un interprète — ou un groupe d'interprètes — doit jouer ou chanter, au sein d'un ensemble musical.
Partie de chasse, en bande dessinée : un album de Pierre Christin et Enki Bilal sorti en 1983.

Articles connexes 
 Parti politique